Archeologický ústav Akademie věd České republiky může být

 Archeologický ústav AV ČR, Praha
 Archeologický ústav AV ČR, Brno